Линденталь:
 Кёльн-Линденталь (округ 3)
 Линденталь (Лейпциг) — район Лейпцига (с 1999 года)
 название поселка Пригородное (Славский район) в 1931—1945 годах